Клара Юсупжанова () — советская кыргызская актриса, кинорежиссёр. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Биография 
Родилась 29 декабря 1940 года в семье служащего. В 1953 году окончила неполную среднюю школу в городе Нарын. Затем, одновременно училась в вечерней школе и в Медицинском училище в городе Фрунзе. Работала фельдшером.

Кинематографическое образование Клары Юсупжановой началось с Ташкентского театрально-художественного института имени А. Островского, где она училась с 1959 по 1963 годы. В 1966—1968 годах она прошла стажировку в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. В 1968—1970 годах окончила Высшие курсы режиссёров и сценаристов в городе Москве.

Актриса кино 
Дебют Юсупжановой как актрисы кино состоялся в годы её учёбы в институте. В 1962 году она снимается в роли прицепщицы Калипы в фильме режиссёра Ларисы Шепитько «Зной» (1963) по повести кыргызского писателя Ч. Айтматова «Верблюжий глаз». За талантливое раскрытие сложного и противоречивого внутреннего мира героини удостоена диплома смотра-соревнования кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана в городе Душанбе (1963).

В 1965 году Юсупжанова играет небольшую (два-три эпизода), но ключевую роль Бурмы в фильме «Первый учитель», снятом А. Михалковым-Кончаловским по мотивам одноимённого произведения Айтматова. В 1966 году режиссёры фильма «Самая послушная» Б. Абдылдаев и Л. Гуревич поручают ей роль Гуляим — девушки со сложным, скрытым характером. В «Квартиранте» (1968) У. Ибрагимова играет манекенщицу Сару. В 1970-х сыграла небольшие роли в фильмах «Дар» (1974, жена) Э. Орозбаева и «Зеница ока» (1976, жена чабана) Г. Базарова. Крупная роль этого периода — это мужественная патриотка Вьетнама Туанг-Хонг в фильме А. Спешнева «Хроника ночи» (1972, «Беларусьфильм»).

Режиссёрская карьера 
Режиссёрская карьера Юсупжановой берёт начало в 1971 году, когда она включается в работу «Киргизфильма» как режиссёр кинохроники. Готовит выпуски киножурнала «Советская Киргизия», снимает документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978, «Киргизтелефильм»), «Пастух и туман» (1980), «Город» (1982), «Тигр задрал двух коров на джайлоо» (1986), «Долина и люди» (1987).

Советский кинокритик Валентин Михалкович отмечал поэтическое звучание документальных фильмов Юсупжановой. Так, очерк «Здравствуй, джайлоо» (1977) посвящён жизни табунщиков и чабанов. По словам К. Ашимова и В. Фуртичева, «за небогатым событиями бытом, показанным в подробнейших деталях, ощущается высочайшая коллективная ответственность людей, уполномоченных беречь и преумножать народное достояние.»

Фильм «Пастух и туман» (1980) рассказывает о летних буднях кыргызских чабанов в отдалённых высокогорных районах, где они находятся в полной зависимости от капризов суровой природы. Фильм «Тигр задрал двух коров на джайлоо» (1986) о древнем искусстве мастериц ковроткания; о поэтике узоров, их духовной и национальной ценности; об их применении в убранстве жилищ и предметах домашнего обихода.

В конце 1980-х Юсупжанова начала работу над художественным фильмом «Аэроплан», в котором главным героем должен был стать самолёт Ан-2. Фильм обращался к теме защиты окружающей среды. Из-за распада СССР картина не была завершена.

В 2001 году Клара Юсупжанова была почётной гостьей XXIII Международного кинофестиваля «Cinema du reel» в Центре Жоржа Помпиду в Париже, где в рамках центральноазиатской ретроспективы был показан её фильм «Пастух и туман». В 2003 году побывала на кинофестивале в швейцарском городе Фрибурге.

Фильмография 
Актриса:
 1963 — «Зной» — Калипа
 1964 — «Молитва»
 1965 — «Первый учитель» — Бурма
 1966 — «Самая послушная» — Гуляим
 1969 — «Квартирант»
 1969 — «Это не беда»
 1972 — «Хроника ночи» — Туан Хонг
 1973 — «Ошские ткачихи»
 1974 — «Дар»
 1976 — «Зеница ока» — жена чабана

Режиссёр документальных фильмов:
 1977 — «Здравствуй, джайлоо»
 1978 — «Кумыс»
 1980 — «Пастух и туман»
 1982 — «Город»
 1984 — «Тигр задрал двух коров на джайлоо»
 1987 — «Долина и люди»

 Награды и звания 
 Диплом смотра-соревнования кинематографистов республик Средней Азии и Казахстана в г. Душанбе (1963) за творчески интересный дебют в фильме «Зной».
 Член Союза Кинематографистов СССР с 1965 года.
 Грамота Верховного Совета Киргизской ССР (1979).
 Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

 Примечания 

 Литература 
 Аннотированный каталог фильмов действующего фонда, часть IV: Советские художественные фильмы / Сост. А. Вилесов и В. Раскина. — М.: Искусство, 1969. — С. 107, 264.
 Артюхов О. Б. Кинематографисты Советской Киргизии: Справочник. — Фрунзе: Кыргызстан, 1981. — С. 222—223.
 Ашимов К. А. Рождение киргизского кино. — Фрунзе: Илим, 1969. — С. 102—104.
 Ашимов К. А. Экран Киргизии рассказывает: Очерк о киноискусстве советской Киргизии. — М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1976. — С. 44.
 В роли вьетнамки — наша актриса // Сов. Киргизия. — 1972. — 19 июня.
 
 Кино Советской Киргизии / Сост. К. Ашимов и В. Фуртичев. — М.: Искусство, 1979. — С. 87, 89, 122, 127, 138.
 Клара Юсупжанова // Советская Киргизия. — 1964. — 26 декабря.
 Клара Юсупжанова // Советский фильм. — 1969. — № 10. — С. 18.
 Клара Юсупжанова // Экран. — М.: Искусство, 1967. — С. 4.
 Краснова Н. «Здравствуй, джайлоо» // Экран. — 1979. — № 6. — С. 4.
 Лузанова Е. С. Киноискусство в Кыргызстане: Учеб. пособие. — Бишкек: Устатшакирт, 2015.
 Лунгин С., Нусинов И. Клара Юсупжанова // Сов. кино. — 1966. — 23 июля.
 Михалкович В. Поэтический мир жайлоо // Искусство кино. — 1987. — № 8. — С. 85.
 Погожева Л. Обыкновенная судьба // Сов. культура. — 1972. — 19 декабря.
 Советские художественные фильмы: Аннотированный каталог. — Т. 4: (1958—1963) / Общ. ред. К. П. Пиотровский и Н. А. Глаголева, Сост.: Н. А. Глаголева и др. — М.: Искусство, 1968. — С. 470.
 Советские художественные фильмы: Аннотированный каталог. — Т. 5: (1964—1965) / Отв. ред. О. В. Якубович, Сост.: В. Н. Антропов и др. — М.: Искусство, 1979. — С. 269—271, 295—296.
 Толомушова Г.'' Сила хрупкости и жёсткость искусства: Женщины в кино Кыргызстана. — Бишкек: Аркус, 2017. — С. 9-11.

Кинорежиссёры-документалисты СССР
Женщины-режиссёры
Выпускники Ташкентского театрального института
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:Киргизфильм